A500 peut faire référence à :

Informatique 
 Amiga 500, un ordinateur du fabricant américain Commodore.

Sport automobile 
 Alpine A500, une formule 1 du constructeur français Alpine.

Transports 
Aéronautique
Adam A500, un avion d’affaire américain.

Autobus
 Van Hool A500, un bus produit par la société belge Van Hool.

Autoroute
  Autoroute française A500 reliant La Turbie à Èze.